Республіка Татарстан складається з таких адміністративно-територіальних одиниць:
 43 районів
 14 міст республіканського значення

Міста республіканського значення

Райони Республіки Татарстан

Райони Казані

Див. також 
 Татарстан

Джерела 
 Республіка Татарстан. Довідник адміністративно-територіального поділу на 1 січня 2006 р. — каталог 

Татарстан